Giuseppe Marini (1897-1974) – aviatore italiano
 Giuseppe Marini (1899-1969) – ammiraglio italiano
 Giuseppe Marini (1915-1938) – aviatore italiano